Sant’Antonino heißen:
 diverse italienische Heilige, siehe heiliger Antoninus
 zahlreiche Kirchen der Heiligen, siehe Antoniuskirche

Gemeinden:
 Sant’Antonino TI, Bezirk Bellinzona, Kanton Tessin, Schweiz
 Sant’Antonino (Korsika), Korsika, Frankreich
 Sant’Antonino di Susa, Provinz Torino, Region Piemont, Italien

Siehe auch:
 Sant’Antonio